Onuba puede referirse a:

 Onuba Aestuaria, nombre dado en época antigua a la actual ciudad de Huelva
 Onoba, topónimo situado en la costa malagueña (Claudio Ptolomeo II, 4, 9).
 Onvba, ciudad citada por Plinio el Viejo (III, 10) y situada muy posiblemente en El Carpio.
 Onuba FC, denominación utilizada por el Real Club Recreativo de Huelva entre 1931 y 1940.